Населені пункти в Росії:
 П'ятина — село в Ромоданівського району Мордовії.
 П'ятина — село в Должанському районі Орловської області.
 П'ятина — село в Кудимкарському районі Пермського краю.

Див. також 
 П'ятина — одиниця (одна з п'яти) адміністративно-територіального поділу, що застосовувалася в різних державах з глибокої давнини.